Ранчо син Номбре има више значења:

 Ранчо син Номбре (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо син Номбре (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо син Номбре (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо син Номбре (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо син Номбре (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо син Номбре (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо син Номбре (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо син Номбре (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо син Номбре, Игнасио Рамирез (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо син Номбре (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо син Номбре (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо син Номбре (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо син Номбре (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо син Номбре (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо син Номбре (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо син Номбре (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику